Караково

 Караково (Башкортостан) — упразднённая в  2005 году деревня в Краснокамском районе Башкирской АССР Российской Федерации.
 Караково (Украина), ныне  Новоэкономическое —  посёлок городского типа (село до 1956 года) Покровского района Донецкой области Украины.